Bernhard Bunte ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Bunte (Politiker) (1797–1870), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Bernhard Bunte (Philologe) (1821–1898), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer